A 2010. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 20-án rendezték a Pacific Coliseumban. Az aranyérmet a kínai Csou Jang nyerte meg. Három magyar versenyző indult a versenyszámban. Huszár Erika a döntőben a 6. helyen ért célba, Heidum Bernadett a 23. helyen végzett, Darázs Rózsát pedig az előfutamban kizárták, így ő helyezetlenül zárt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eseménynaptár

Eredmények 
Az előfutamokból az első három versenyző jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntőkből az első két helyen célba érkező versenyző jutott a döntőbe, a harmadik és negyedikek pedig a B-döntőbe. Vitatott esetben a bírók döntése alapján a vétlen versenyző továbbjuthatott, ha nem ért be a továbbjutást jelentő helyek valamelyikén.

A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

N1500